Сејм (, , ) је историјски назив за представничку скупштину Краљевства Пољске, Велике кнежевине Литваније (које су се 1569. године ујединиле у Државну заједницу Пољске и Литваније) и Земаља чешке круне. 

Сејм се може односити на:
У савременом добу:
 Сејм Републике Пољске, доњи дом скупштине Републике Пољске.
 Сејм Летонске Републике, скупштина Летонске Републике.
 Сејм Литванске Републике, скупштина Литванске Републике

Током историје:
 Сејм Државне заједнице Пољске и Литваније, представничка скупштина у Државној заједници Пољске и Литваније од 16. до 18. века.
 Сејм Велике кнежевине Литваније, представничка скупштина Велике кнежевине Литваније од 15. до 16. века.
 Сејм Конгресне Пољске, највиши законодавни орган Конгресне Пољске у саставу Руске Империје од 1814. до 1915.
 Сејм Народне Републике Пољске, једнодома скупштина Народне Републике Пољске од 1947. до 1989.
 Земаљски сејм Земаља чешке круне, предстаничка скупштина Земаља чешке круне.

Остале употребе 
 Сејм (река), притока Десне.